Een verkeersweg:
A501 (België)
A501 (Groot-Brittannië)
A501 (Noord-Ierland)